Robledo (León) puede hacer referencia a:

 Robledo de la Valduerna, localidad del municipio de Destriana.
 Robledo de Losada, localidad del municipio de Encinedo.
 Robledo de Fenar, localidad del municipio de Matallana de Torío.
 Robledo de las Traviesas, localidad del municipio de Noceda del Bierzo.
 Robledo de la Guzpeña, localidad del municipio de Prado de la Guzpeña.
 Robledo de Sobrecastro, localidad del municipio de Puente de Domingo Flórez.
 Robledo de Omaña, localidad del municipio de Riello.
 Robledo de Babia, localidad del municipio de San Emiliano.
 Robledo de Caldas, localidad del municipio de Sena de Luna.
 La Vega de Robledo, localidad del municipio de Sena de Luna.
 Robledo de la Valdoncina, localidad del municipio de Valverde de la Virgen.
 Robledo de Torío, localidad del municipio de Villaquilambre.